Дурная привычка (фильм, 2002) — Россия, режиссёр Андрей Малюков.
 Дурная привычка (фильм, 2005) — США.